Стрежная:

Реки
 Стрежная (приток Каральки)
 Стрежная (приток Тунальки-Ёгана)